Юрюза́нь:

Реки 
 Юрюзань — река в Челябинской области и Башкортостане.

Населённые пункты 
 Юрюзань — город в Челябинской области
 Юрюзань — деревня в Караидельском районе Башкортостана.
 Юрюзань — урочище на месте деревни и станции Белорецкой узкоколейной железной дороги в Белокатайском районе Башкортостана

Железнодорожные станции 
 Юрюзань — железнодорожная станция в городе Юрюзань.

Прочее 
 «Юрюзань» — марка холодильников, выпускавшихся в СССР Юрюзанским механическим заводом.

См. также 

 Юрюзань-Ивановский завод
 Юризанская улица
 Юрюзанское городское поселение